Urbanč ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Urbanč (* 1984), slowenischer Fußballspieler
 Luis Urbanč (* 1958), argentinischer Geistlicher, Bischof von Catamarca